Bülle ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Johann Bülle (*~1686–1761), mecklenburgischer Hofbildhauer
 Wibke Bülle (* 1970), deutsche Seglerin

Bülle ist die alemannische Bezeichnung für eine Speisezwiebel wie die
 Höri-Bülle, eine rote Speisezwiebel

Siehe auch:
 Bulle